Notre-Dame-des-Grâces peut désigner plusieurs édifices religieux, dont :

 Chapelle Notre-Dame-des-Grâces de Breil-sur-Roya, chapelle située sur un chemin menant au col de Brouis à Breil-sur-Roya, dans le département français des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 Église Notre-Dame-des-Grâces de Nice, dite aussi église du Vœu (glèia dóu Vout en niçois), construite à Nice de 1836 à 1852 ; de style néoclassique, elle est située sur le quai Saint-Jean-Baptiste d'où le fait qu'elle soit parfois désignée sous le nom déglise Saint-Jean-Baptiste.
 Cathédrale Notre-Dame-des-Grâces de Koupéla, la cathédrale de l'Archidiocèse de Koupéla au Burkina Faso.
 Sanctuaire de Notre-Dame-des-Grâces de Onuva, situé dans la ville de La Puebla del Río, province de Séville, région de l'Andalousie en Espagne ; c'est un sanctuaire marial qui marque l'endroit exact où un jeune homme nommé Jesús José Cabrera a affirmé avoir reçu des divers apparitions de la Bienheureuse Vierge Marie et deux apparitions de Jésus-Christ lui-même.
 Église Notre-Dame-des-Grâces de Woluwe, communément appelée Église du Chant d'Oiseau, large édifice religieux du , situé au centre du quartier Chant d'Oiseau de Woluwe-Saint-Pierre, commune orientale de la ville de Bruxelles.

Notes et références

Voir aussi 

 
 Notre-Dame de Grâce (sans trait d'union après Notre-Dame, désigne un avatar de la vierge Marie ou une statue)
 
 Notre-Dame-de-la-Divine-Grâce
 Notre-Dame des Grâces (sans trait d'union après Notre-Dame, désigne un avatar de la vierge Marie ou une statue)
 Notre-Dame-de-Toute-Grâce
 Notre-Dame du Val-de-Grâce